Live at Rockpalast je název mnoha hudebních alb:

Live at Rockpalast – album Johna Calea z roku 2010
Live at Rockpalast – DVD skupiny Edgar Broughton Band z roku 2006
Live at Rockpalast – album Joe Bonamassy z roku 2005
Live at Rockpalast – DVD Rory Gallaghera
Live at Rockpalast – album Marka Selbyho z roku 2009
Live at Rockpalast – album skupiny Heaven and Hell z roku 2009
Live at Rockpalast – album Blues Pills z roku 2015
Live at Rockpalast – album Richarda Thompsona z roku 2017
35th Anniversary - Live at Rockpalast – album skupiny Birth Control z roku 2005
Good Good Rockin' - Live at Rockpalast – album Vanilla Fudge z roku 2007
At Rockpalast – DVD Chris Farlowe
Rockpalast – koncertní album Porcupine Tree